Куру () — місто та муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана. Населення —  осіб (2011).

Географія 
Муніципалітет розташований на відстані близько 7300 км на південний захід від Парижа, за 45 км на північний захід від Каєнни, на березі Атлантичного океану в гирлі річки Куру.

Клімат

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Уродженці 
 Одсонн Едуар (*1998) — відомий французький футболіст, нападник.

Посилання 

 Сайт мерії

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гвіана

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Гвіана